Стомма — фамилия. 

Известные носители:
 Стомма, Витольд-Мечислав Игнатьевич (1868 — после 1941) — русский военный деятель.
 Стомма, Здислав Францевич (1907—1992) — белорусский актёр, Народный артист СССР.
 Стомма, Станислав (1908—2005) — польский общественный деятель.

См. также 
 Стом